Der Kremlin Cup 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Oktober 2011 im Olimpijski in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die If Stockholm Open gespielt, die genau wie der Kremlin Cup zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Viktor Troicki. Er erreichte auch in diesem Jahr wieder das Finale, unterlag dort aber seinem Landsmann Janko Tipsarević. Dies war das erste Mal, dass zwei Serben im Finale eines ATP-Turniers aufeinander trafen. Tipsarević gewann damit seinen zweiten Titel. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Igor Kunizyn und Dmitri Tursunow den Titel, sie schieden diesmal jedoch schon in der ersten Runde aus. Im diesjährigen Finale spielen die topgesetzten František Čermák und Filip Polášek gegen Carlos Berlocq und David Marrero. Erstere gewannen den Titel. Für Čermák war es der 26., für Polášek der 7. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 725.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 805.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 46 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 51 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 47 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski